Osoby o tym nazwisku:
 Bernard Felten – luksemburski lekkoatleta
 Sandra Felten – luksemburska lekkoatletka